2 Pułk Inżynieryjny – oddział inżynieryjny Wojska Polskiego na Wschodzie (sformowanie 1918)
 2 Pułk Inżynieryjny – jednostka inżynieryjna Wojska Polskiego sformowana w 1957. Miejsce dyslokacji Inowrocław.